Шишава може бити:

 Шишава (Власотинце), насељено мјесто у општини Власотинце, Република Србија
 Шишава (Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ